Order Leopolda – austriacki i austro-węgierski order nadawany od 1808 do 1918 roku za zasługi cywilne i od 1860 za wojskowe.
 Order Leopolda – najwyższy i najstarszy order Królestwa Belgii ustanowiony w 1832 roku
 Order Leopolda II – jeden z narodowych orderów Królestwa Belgii (trzeci w hierarchii ważności) ustanowiony w 1900 roku
 Order Leopolda – drugi lippeński order zasługi nadawany w latach 1906-1918